Corbel est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Corbel (Savoie), commune française du département de la Savoie, limitrophe de l’Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Vincent Claude Corbel (1749-1825), juge, député à l'Assemblée législative de 1791, membre de la Convention et député au Conseil des Anciens.
 Cécile Corbel (1980 - ), harpiste et chanteuse française ;
 Claude Corbel (1932 - ), ancien footballeur français ;
 Georges Corbel (1942 - ), joueur français de hockey sur gazon ;
 Jacques-Ange Corbel (1853 - 1905), sculpteur français ;
 Jean Corbel (1920 - 1970), géographe lyonnais ;
 Jean-Claude Corbel (1953 - 1996), membre du groupe Profil;
 Pierre-Marie Corbel (1954 -), peintre français.

Typographie 
 Corbel (police d'écriture), police d’écriture